Malmö, ciutat de Suècia a la província d'Escània, prop de Copenhaguen, Dinamarca
 Malmö FF, equip de futbol suec, de la ciutat de Malmö
 Malmo (Minnesota), àrea no incorporada i districte de negocis al comtat d'Aitkin, Minnesota
 Malmo (Nebraska), població dels Estats Units a l'estat de Nebraska